Дубровный — название ряда географических объектов:

 Дубровный — хутор в Гарашкинском сельсовете городского округа Богданович Свердловской области.
 Дубровный — посёлок в Чернокоровском сельсовете городского округа Богданович Свердловской области.
 Дубровный — остановочный пункт Транссибирской магистрали.

См. также 
 Дубровный район — другое название название Дубровинского района.
 Дубровный, Юрий Михайлович (род. 1954) — советский и украинский футболист; тренер.